Vad István (1953) labdarúgó, játékvezető
 Vad István (1979) labdarúgó-játékvezető